Glostrup kan syfta på:

Glostrups kommun – en kommun i Region Hovedstaden, Danmark
Glostrup – huvudort i Glostrups kommun
Glostrups station - en järnvägsstation i Glostrups kommun
Glostrups församling – en församling i Glostrups kontrakt i Helsingörs stift i Danmark